Karine Goraj est une chercheuse en biochimie et la directrice scientifique de l’entreprise biotechnologique belge Amyl Therapeutics. Elle est titulaire d’un doctorat en biochimie de l’Université de Liège.

Biographie 
D'abord inscrite en biologie à l'UCL, elle choisit de se réorienter et s'inscrit à l'université de Liège en licence de biochimie. Elle obtient son diplôme en 1985. Elle réalise ensuite un doctorat dans le laboratoire de biologie moléculaire dirigé par le professeur Joseph Martial ; elle présente sa thèse en 1990. Elle devient alors professeure assistante et mène des recherches à l’université de Liège pendant plusieurs années avant d'être engagée en 1997 chez GSK. Elle commence dans le département des ressources humaines, puis après un passage par le service de development process elle devient project manager.

Références

Liens externes 
 
 

Biochimiste belge